Alfred Neumann je jméno vícero osob:
 Alfred Neumann (architekt) (1900–1968) – izraelský architekt původem z Vídně a Československa
 Alfred Neumann (botanik) (1916–1973) – rakouský botanik
 Alfred Neumann (politik) (1909–2001) – východoněmecký politik
 Alfred Neumann (spisovatel) (1895–1952) – německý spisovatel a romanopisec